Boeckh ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Boeckh (1860–1938), badischer Oberamtmann
 Andreas Boeckh (* 1944), deutscher Politikwissenschaftler
 August Boeckh (1785–1867), klassischer Philologe und Altertumswissenschaftler
 August Boeckh (Mediziner) (1859–1942), deutscher Obergeneralarzt
 Christian Friedrich von Boeckh (1777–1855), badischer Politiker
 Christian Gottfried Boeckh (1732–1792), deutscher Pädagoge und Theologe, pädagogischer Schriftsteller und Herausgeber
 Friedrich von Boeckh  (1795–1875), deutscher evangelischer Theologe
 Gisela Boeckh von Tzschoppe (1887–1981), deutsche Bildhauerin
 Hans Boeckh-Behrens (1898–1955), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Joachim Georg Boeckh (1899–1968), deutscher Literaturwissenschaftler
 Jürgen Boeckh (1934–2023), deutscher Zoologe und Neurobiologe
 Katrin Boeckh (* 1967), deutsche Historikerin
 Max Boeckh (1843–1913), deutscher Jurist und Politiker
 Richard Boeckh (1824–1907), deutscher Statistiker

Siehe auch:
 Boeckh-Stiftung, 1857 begründete Stiftung zu Ehren des Philologen August Boeckh
 Böckh
 Böck